Phyllastrephus leucolepis é uma espécie proposta de ave da família Pycnonotidae.

Seria endémica da Libéria e viveria em florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Em 2017 através de testes de ADN foi demonstrado que na realidade é apenas uma variação de plumagem de outra espécie, a Phyllastrephus icterinus.

  BirdLife International 2004. Phyllastrephus leucolepis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 24 de Julho de 2007.

Phyllastrephus
Aves da Libéria
Aves descritas em 1985